Amerikai Egyesült Államok
 Scandia (Kalifornia)
 Scandia (Kansas)
 Scandia (Minnesota)
 Scandia (Washington)

 Kanada
 Scandia (Alberta)